Галиакберов — российско-среднеазиатская фамилия тюркского происхождения.

 Галиакберов, Ахтям Хуснуллович (1930—1990) — комбайнер, лауреат Государственной премии СССР.
 Галиакберов, Нажиб Закирович (1909—1985) — советский учёный, вывел казахскую белоголовую породу крупного рогатого скота.
 Галиакберов, Руслан Альбертович (род. 1989) — российский футболист.
 Галиакберов, Станислав Кабирович (род. 1931) — советский, российский шахматист и шахматный композитор.

См. также 
 Галлакберов